Kassjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kassjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Kassjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (55 ha)
Kassjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (21,7 ha)

Se även
Kassjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn